Сергей Тивяков:
 Тивяков, Сергей Дмитриевич (1940—2021) — советский и российский специалист в области географии, картографии, краеведения и экологии.
 Тивяков, Сергей Николаевич (род. 1973) — нидерландский, ранее советский, российский, шахматист, гроссмейстер (1991).